El vocablo Hesperia y sus derivados pueden referirse a:

Hesperia o Héspere, en la mitología griega, una de las ninfas Hespérides.
Hesperia o Hesperie, otra ninfa de la mitología griega, hija de Cebrén, de la que se enamoró Ésaco.
Hesperia o Hesperio, Natural de una u otra Hesperia, es decir, España o Italia.
Península hespérica, en la Grecia arcaica los griegos pudieron llamar a esta unidad geográfica Hesperia.
Hesperiidae, familia de lepidópteros ditrisios conocidos como hespéridos.
 El jardín de las Hespérides.
Hoteles Hesperia, cadena hotelera española.
Hesperia (California), Ciudad del condado de San Bernardino en California, Estados Unidos.
Hesperia (Michigan), pueblo del estado de Míchigan, Estados Unidos.
(69) Hesperia, asteroide.
Hesperia, actriz italiana de la época del cine mudo.
Hesperia (revista), revista estadounidense de estudios clásicos.